Noor (en ) signifie « lumière » en arabe et en persan, et signifie grenade (le fruit) en arménien, et en comorien le nom signifie étoile.

Arts et littérature

Cinéma 
 Noor, film réalisé par Çagla Zencirci et Guillaume Giovanetti, sorti en 2012
 , film indien de Sunhil Sippy, sorti en 2017

Danse 
 Noor, une danseuse orientale marocaine née en 1970

Entreprise 
 Noor Images, agence photo

Hydronyme 
 Noor, rivière des Pays-Bas et de Belgique, affluent du Fouron.

Patronyme 
 Naim Noor Khan (1979-), terroriste islamiste pakistanais
 Noor de Jordanie (1951-), personnalité jordanienne
 Noor Inayat Khan (1914-1944), agent secret britannique
 Lies Noor (1938?-1961), actrice indonésienne.

Religion 
 Noor (soufisme)

Toponyme 
 Noor, ville d'Iran

Bâtiment 
 Mosquée Noor-e-Islam, mosquée de Saint-Denis de La Réunion
 Centrale solaire Noor au Maroc

Domaine militaire 
 Le Noor est un missile iranien.

Voir aussi